Чандрашекхар «Шекхар» Мехта (, Лугази — , Лондон) — кенийский автогонщик индийского происхождения, родившийся в Уганде. Чемпион Африки по ралли 1981 года и чемпион Кении по ралли 1984 года. Пять раз побеждал на Ралли Сафари в качестве этапа чемпионата мира по ралли.

Биография

Его семья была весьма уважаема в Уганде, она имела чайные и сахарные плантации в городе Лугази. Учился в Великобритании.

В 1973 году он с семьей бежал от режима Иди Амина Дада в Кению, где и начал свою гоночную карьеру. В 1966 году на 1800 BMW, затем на Renault в 1967 и, наконец Peugeot в 1968 году. Его штурманом в те времена был Чанду Радиа.

Его первое Ралли Сафари прошёл в 1968 году, когда только семь команд закончил гонку. В 1970 году он выступал на частном Datsun 1600, позже он стал заводским пилотом в 1971 и 1973 годах на Datsun 240Z. В 1974 году он был на короткое время завербован Lancia на Ралли Сафари. Вернулся в Datsun в 1975 году, пилотируя Datsun 160J.

В общей сложности он выиграл Ралли Сафари пять раз (в 1973 и 1979—1982 годах).

Шекхар закончил свою карьеру после аварии на Ралли Фараонов в 1987 году, выступая на Peugeot 205 T16.

Затем он стал членом FIA, и стал председателем Комитета чемпионате мира по ралли вплоть до своей смерти.

Он женился в 1978 году, на своем штурмане Ивонн Прат (Великобритания), с которой они сотрудничали 10 лет. Она родила ему сына, Виджая, в 1991 году.

Победы в международных ралли 

{|class="wikitable"
! #
! Этап
! Год
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Кипра
| 1976
| Datsun 160J
|-
| 2
|  Ралли Кувейта
| 1979
| Datsun 160J
|-
| 3
|  Ралли Индии
| 1979
| Datsun 160J
|-
| 4
|  Ралли Марокко
| 1985
| Nissan 240R
|}

Победы на этапах чемпионата мира по ралли 
{|class="wikitable"
! #
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Сафари
| 1973
|  Лофти Дрюс
| Datsun 240Z
|-
| 2
|  Ралли Сафари
| 1979
|  Майк Даути
| Datsun 160J
|-
| 3
|  Ралли Сафари
| 1980
|  Майк Даути
| Datsun 160J
|-
| 4
|  Ралли Сафари
| 1981
|  Майк Даути
| Datsun Violet GT
|-
| 5
|  Ралли Сафари
| 1982
|  Майк Даути
| Nissan Violet GT
|}

Результаты

Чемпионат мира по ралли 
Кроме приведенных в таблице результатов Мехта принял участие в Ралли Сафари 1977 (сход).

Титулы и награды 
 Лучший гонщик Африки 1969 года
 Чемпион Африки по ралли 1981 года

Ссылки 

Раллисты Кении
Пилоты WRC из Кении